De vierde etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op dinsdag 4 juli 2017 van Mondorf-les-Bains naar Vittel.

Parcours 
Het was een vlak parcours van 207,5 km. De start lag in de Luxemburgse plaats Mondorf-les-Bains, maar nadat het land via Schengen werd verlaten lag het grootste gedeelte van deze etappe in Frankrijk. Er was onderweg een beklimming van de vierde categorie. In Goviller was een tussensprint.

Verloop 
Bij de start trok Guillaume Van Keirsbulck solo in de aanval. Zijn voorsprong liep snel op tot boven de tien minuten. Na een solovlucht van 190 kilometer werd hij opnieuw gegrepen.

Twee valpartijen verstoorden de laatste kilometers. Een van de slachtoffers was Mark Cavendish, die na door Peter Sagan te zijn gehinderd hard in het dranghek langs het parcours kwam en daarbij een schouder blesseerde. Jürgen Roelandts trok de sprint aan voor André Greipel, maar het was Alexander Kristoff die de sprint aanging. Arnaud Démare wist hem nog in te halen, en won de etappe afgetekend voor Sagan die op de streep Kristoff nog net inhaalde. Démare nam met zijn overwinning ook de groene trui over van Marcel Kittel.

Na de etappe werd Sagan vanwege zijn betrokkenheid bij de val van Cavendish gedeklasseerd naar de 115e plaats met een tijdstaf van 30 seconden voor het algemeen klassement en puntenaftrek in het puntenklassement. Later werd hij echter compleet gediskwalificeerd en mocht hij niet meer deelnemen aan het verdere verloop van de ronde.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

1 Peter Sagan, oorspronkelijk nummer 2 in deze etappe, werd aanvankelijk teruggezet naar de 115e plek met een tijdstraf van 30 seconden, maar later gediskwalificeerd.

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvaller 
  Peter Sagan, gediskwalificeerd

Externe link 
 De route van de 4e etappe op letour.fr

04
Sportevenement in Grand Est
Sport in Vosges
Vittel